De Regionalliga 1971/72 was het negende seizoen van de Regionalliga als tweede hoogste klasse in het Duits voetbal.

Eindstand

Nord

Berlin

West

Südwest

Süd

Eindronde

Groep 1

Abschlusstabelle

Groep 2 

Duits competitievoetbal 1971/72
Seizoen 1971/72